Isabel Alfonsa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (Madrid, 16 de octubre de 1904 - Madrid, 18 de julio de 1985) fue infanta de España, nieta de Alfonso XII, sobrina de Alfonso XIII y tía del rey Juan Carlos I.

Biografía

Familia y juventud 
La infanta Isabel Alfonsa nació en el Palacio Real de Madrid el 16 de octubre de 1904, durante el reinado de su joven tío, Alfonso XIII. Familiarmente era llamada Bela. Isabel Alfonsa era el tercer vástago y primera hija del infante Carlos de Borbón y Borbón y su primera esposa, María de las Mercedes de Borbón, princesa de Asturias. Dado que su padre había renunciado a sus títulos italianos al contraer matrimonio con la princesa de Asturias, sus hijos (tanto Isabel Alfonsa como sus hermanos) nunca fueron oficialmente príncipes de las Dos Sicilias, un reino que además había desaparecido tras la unificación italiana en 1861.

El nacimiento de Isabel Alfonsa tuvo serias complicaciones, a raíz de las cuales su madre, la princesa de Asturias, murió, para gran conmoción de la familia real. El 24 de octubre de 1904, le fue administrado el bautismo en el Palacio Real, fue una ceremonia solemne aunque con menor afluencia de personas, por el luto de su madre. Fue apadrinada por su tío Alfonso XIII y su tía abuela, la infanta Isabel.

Un año después, su hermano Fernando fallecía prematuramente en San Sebastián. En 1907 su padre, el infante Carlos, contrajo matrimonio con la princesa Luisa de Orleans, hija del conde de París. La pareja tuvo un hijo y tres hijas, entre las cuales se contaba a María de las Mercedes, abuela del actual rey de España.

Matrimonio y descendencia 

El 9 de marzo de 1929, en el Palacio Real de Madrid, la infanta Isabel Alfonsa contrajo matrimonio con un noble polaco, el conde Jan Kanty Zamoyski, hijo del conde Andrés Przemyslav Zamoyski (1852-1927) y su esposa, la princesa María Carolina de las Dos Sicilias. La boda fue la última celebrada dentro del círculo de la familia real antes de la proclamación de la Segunda República dos años después.

A la boda asistieron numerosos parientes de los novios; tal y como atestiguan las fotografías del evento, estuvieron presentes, entre otros, su padre Carlos de Borbón, el rey Alfonso XIII de España, la reina Victoria Eugenia, la infanta Luisa de Orleans, la infanta Eulalia de Borbón, el infante Alfonso de Orleans, el infante Jaime de Borbón, el infante Gonzalo de Borbón, la duquesa de Talavera de la Reina, la infanta María Cristina de Borbón y la infanta Beatriz de Borbón, la infanta Isabel de Borbón, condesa de Girgenti y el infante Juan de Borbón.

Isabel Alfonsa y Jan Kanty (Juan Cancio) tuvieron cuatro hijos:

 Carlos Alfonso (Budapest, 1930-Sevilla, 1979), casado y con hijos. 

 María Cristina (Budapest, 1932 - Madrid, 1959, sin descendencia.

 José Miguel (Neuilly-sur-Seine, 1935-Almonte, Huelva, 2010), casado y con hijos.

 María Teresa (Bratislava, 1938), carmelita descalza en el monasterio de la Aldehuela (Getafe) bajo el nombre de sor Rocío de Jesús.

El 17 de mayo de 1930, Alfonso XIII nombró a Juan Cancio caballero de la Orden de Santiago. Inicialmente, Isabel Alfonsa y su marido residieron en Checoslovaquia, pero en 1945 se instalaron en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción, donde el matrimonio se dedicó a las explotaciones agrícolas. Al quedar viuda en 1961 y fallecer dos de sus hijos, y por razones de edad, se retiró a la residencia religiosa de Claune, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón

Muerte 
Falleció de una complicación cardíaca en el Hospital del Aire, en Madrid, en 1985 durante el reinado de su sobrino, Juan Carlos I, y fue enterrada en la Monasterio de El Escorial.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña Isabel Alfonsa.
 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña Isabel Alfonsa, condesa Jan Kanty Zamoyski.

Órdenes 

  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España, 16/10/1904).
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ( Casa Real de las Dos Sicilias, 18/02/1960).

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
Vídeo de su boda: 
Isabel Alfonsa de Borbón
Zamoyski

Casa de Borbón en España
Infantas de España de gracia
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España del siglo XX
Princesas de las Dos Sicilias
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid